Тамарін Танасугарн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Марія Кириленко.

Ніколь Пратт виграла титул, у фіналі перемігши Кириленко з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Тур WTA 2004
2004